

Cinema 
 Heaven (pel·lícula de 1987), documental estatunidenc escrit i produït per Diane Keaton
 Heaven (pel·lícula de 2002), thriller dirigit per Tom Tykwer i protagonitzat per Cate Blanchett i Giovanni Ribisi

Música 
 Grups musicals:
 Heaven (banda australiana), grup de heavy metal
 Heaven (banda britànica), grup de jazz-rock
 Heaven (banda rumanesa), grup de pop-dance

 Cançons:
 Heaven (cançó de Depeche Mode), pertanyent a l'àlbum Delta Machine

 Miscel·lània:
 Heaven Music, discogràfica independent de Grècia

Vegeu també 
 Heaven and Hell